Adrián González Morales (Madrid, 1988), futbolista espanyol
 Adrián González Revilla (Cillamayor, 1957 - Aretxabaleta, 1986), guàrdia civil assassinat per ETA.
 Adrián González Velasco (Burgos, 1992), ciclista espanyol